Первенство Казахстана по футболу 2023 года — 32-й турнир Первой лиги, в котором примут участие 15 клубов.

Участники

Фарм-клубы 
Согласно Регламенту соревнования, команды, входящие в структуру клубов Премьер-лиги, не имеют права на выход в Премьер-лигу и участие в Кубке Казахстана.

Итоговая таблица

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный вебсайт

Казахстан
Первая лига Казахстана по футболу